Эзов — фамилия; имеет женскую форму Эзова.

 Эзов, Герасим Артемьевич (1835—1905) — знаток армянской истории; член совета министра народного просвещения; тайный советник.
 Эзов, Лазарь Давидович (1901—1945) — советский актёр, вокалист.
 Эзов, Эдуард Давыдович (1909—1999) — советский оператор и режиссёр документального кино.